ФСМ — многозначная аббревиатура:
 Федерация социалистической молодёжи — общественно-политическая организация.
 Фазовая самомодуляция — нелинейный оптический эффект.